Slesin steht für:
 Ślesin, Stadt-und-Land-Gemeinde im Powiat Koniński der Woiwodschaft Großpolen, Polen

Slesin ist der Familienname folgender Personen:
 Aviva Slesin, US-amerikanisch-litauische Dokumentarfilmerin und Filmproduzentin
 Suzanne Slesin, US-amerikanische Journalistin und Autorin